Peer-to-peer – model komunikacji w sieci komputerowej
 P2P – Fenyloaceton, organiczny związek chemiczny z grupy ketonów
 p2p – person-to-person – płatności e-mailowe